Felcetta crespa – specie botanica
 Felcetta lanosa – specie botanica